La Encrucijada bezeichnet:

 La Encrucijada (Aragua), Ort in Venezuela
 La Encrucijada (Oviedo), Ort in Spanien
 Reserva de la Biósfera „La Encrucijada“, Naturschutzgebiet in Mexiko
 La encrucijada (Film), argentinischer Film aus dem Jahr 1952

Siehe auch:
 Encrucijada